Szwajcaria:
 Schattenhalb – gmina w kantonie Berno, w okręgu Interlaken-Oberhasli
 Schattenhalb – miejscowość w gminie Seelisberg w kantonie Uri